Нефтебаза — деревня в Молчановском районе Томской области, Россия. Входит в состав Наргинского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Томской области от 9 сентября 2004 года № 196-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Молчановского района» деревня вошла в состав Наргинского сельского поселения.

География 
Находится у р. Обь, в лесной местности, и примыкает к кварталам села Сарафановка. Через Сарафановку выезд на автомобильную дорогу «Северо-широтный коридор» (69К-2).

Население

Инфраструктура 
Обслуживание нефтебазы

Транспорт 
Водный (по Оби) и автомобильный (выезд на трассу 69К-2) транспорт.

Примечания 

Населённые пункты на реке Обь
Населённые пункты Молчановского района